Tscherwenkow ist der Familienname folgender Personen:

 Slawtscho Tscherwenkow (* 1955), bulgarischer Ringer 
 Walko Tscherwenkow (1900–1980), bulgarischer Politiker, Generalsekretär des ZK der Bulgarischen Kommunistischen Partei und Ministerpräsident